Континуите́т (продолжа́тельство) — теория и практика в международном праве о непрерывности государства как субъекта международного права и непрерывности международных государственных обязательств. 

Континуитет (продолжательство) государства и правопреемство государств — разные явления. 

Континуите́т госуда́рства — непрерывность его существования как субъекта международного права даже в случае временного его исчезновения как социального организма (например, в результате временной оккупации его территории, как это произошло с Польшей в период 1939-1945 г.г.). 

В этом состоит отличие от понятия «правопреемство», когда одно государство берёт на себя международные права и обязанности другого. Принцип континуитета срабатывает в случае кардинальных политических изменений в государстве — революция и смена государственного режима, распад государства.

Российская Федерация — Россия, в частности, относится к современным государствам-продолжателям. Будучи продолжателем территориальных и имущественных прав РСФСР, она одновременно является продолжателем Советского Союза в рамках выполнения обязательств по заключённым ранее двусторонним и многосторонним договорам СССР. В частности, Россия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, всего имущества и долгов СССР за рубежом.
Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР, а правительство Российской Федерации будет выполнять вместо правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим международным договорам.

Разъяснение Ноты МИД России.

Права и обязанности не были переданы по акту приемо-передачи от СССР в пользу РФ, однако РФ продолжает их осуществлять.

См. также 
 Правопреемство
 Правопреемство государств

Комментарии

Примечания

Литература 
 М. М. Аваков, Правопреемство Советского Союза. , 1961; 
 А. А. Есаян, Некоторые вопросы правосубъектности и правопреемства в теории международного права. Ереван. 1963.
 Соглашение о дополнениях к Договору о правопреемстве в отношении — внешнего государственного долга и активов Союза ССР, от 13 марта 1992 г..
 Соглашение глав государств СНГ о собственности бывшего Союза ССР за рубежом, от 30 декабря 1991 г..
 Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом, от 6 июля 1992 г..
 Указ Президента Российской Федерации № 201, от 8 февраля 1993 года, «О государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом»
 Большой юридический словарь. 3-е изд. Доп. и перераб./Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М.. ИНФРА-М. 2007.

Ссылки 
 С. В. Черниченко, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Центра международного права и гуманитарных проблем Дипломатической академии МИД России, «Является ли Россия продолжателем или правопреемником СССР?»

Международное право